Кристи Берк — американская актриса, наиболее известная ролью Ренесми Каллен (в юности) в фильмах «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1» и «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2».

Биография 
Кристиана Амелия Берк родилась 27 сентября 1994 года в Риверсайде, штат Калифорния, США, в семье Уильяма и Стефани Берк.

Кристи дебютировала на телевидении в 2010 году, снявшись в сериалах «Эврика» и «Башня познания». В 2011 году снялась в роли юной Ренесми Каллен в фильме «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1», а в 2012 году — в его продолжении «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2». В 2015 году за роль в фильме «Black Fly» она была номинирована на премию «Leo Awards» в категории «Best Lead Performance by a Female in a Motion Picture».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США
Киноактрисы США